Rudolph Göckel, latinizzato in Rudolf Goclenius – umanista e filosofo tedesco
Rudolph Göckel il giovane, latinizzato in Rudolf Goclenius il giovane – medico e fisico tedesco
Goclenius – cratere lunare